Резонві́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 14 км на захід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2019 року Резонвіль і Вйонвіль було об'єднано в новий муніципалітет Резонвіль-Вйонвіль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 131 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 352,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Резонвіль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Резонвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мозель